Lipovăț ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Lipovăț (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau:
 Lipovăț (Glodeni), Dorf im Rajon Glodeni